Goenka ist der Familienname folgender Personen:

 Amit Goenka, CEO der Medien-Sparte (ZEEL) der Essel Group
 Ramnath Goenka (1904–1991), indischer Freiheitskämpfer und Zeitungsherausgeber
 Satya Narayan Goenka (1924–2013), indischer Meditationslehrer